— японская кёрлингистка. До замужества известна как Дзю́нко Соно́бэ.

Играет на позиции третьего и четвёртого.

Достижения 
 : золото ().
 Зимние Азиатские игры: серебро (2007).
 : золото (2005, 2018), серебро (2003, 2006, 2007, 2008, 2016), бронза (1998, 2015, 2017).
 Почётный приз Всемирной федерации кёрлинга Frances Brodie Award: 2006.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Японии по кёрлингу